Vicentino ist der Name folgender Personen:

 Nicola Vicentino (1511–um 1576), italienischer Komponist und Musiktheoretiker
 Andrea Vicentino (* um 1542–1618), Maler der Republik Venedig
 Ludovico Vicentino (um 1475–um 1527), italienischer Schreibmeister und Buchdrucker

Vicentino steht für:
 Vicentino (Loja), Ortschaft und Parroquia rural im Kanton Puyango der ecuadorianischen Provinz Loja